Hans Thurn ist der Name folgender Personen:

* Hans Thurn (Journalist) (1913–2002), deutscher Journalist, Übersetzer und Autor
 Hans Thurn (Byzantinist) (1934–1993), deutscher Byzantinist
 Hansjörg Thurn (* 1960), deutscher Regisseur
 Hans Peter Thurn (* 1943), deutscher Soziologe